Жинежинст () — сомон аймаку Баянхонгор в Південній Монголії, площа якого складає 4 328 км². Чисельність населення за даними 2006 року склала 2 064 осіб.

Баянхонгор
Сомони Монголії